Đinđić (Ђинђић) ist der Familienname folgender Personen:

 Ružica Đinđić (* 1960), serbische Politikerin
 Zoran Đinđić (1952–2003), serbischer Politiker